postacie fikcyjne:
 Adam Zamoyski – postać literacka autorstwa Jacka Dukaja

osoby noszące nazwisko Zamoyski:
 Adam Zamoyski (ur. 1949) – historyk
 Andrzej Zamoyski (ujednoznacznienie)
 August Zamoyski (1893-1970) – rzeźbiarz
 Jan Zamoyski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Zamoyski (zm. 1621) – biskup
 Konstanty Zamoyski (1846-1923) – ordynat
 Marcin Zamoyski (ur. 1947) – prezydent Zamościa
 Marcin Zamoyski (1637-1689) – podskarbi
 Maurycy Zamoyski (1871-1939) – polityk
 Michał Zamoyski (ujednoznacznienie)
 Paweł Zamoyski (1922-1985) – hrabia
 Stanisław Zamoyski  (ujednoznacznienie)
 Stefan Adam Zamoyski (1904-1976) – ziemianin
 Stefan Zamoyski (1837–1899) – naczelnik
 Tomasz Zamoyski (ujednoznacznienie)
 Władysław Zamoyski (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Jan Zamoyski (1591-1670) – podstoli